Вельд может означать:
 «Вельд» — рассказ Рэя Брэдбери.
 «Вельд» — фильм, снятый по мотивам рассказа Брэдбери.
  — лесной регион в Юго-Восточной Англии.
 Вельдская формация — геологическая формация, комплекс пресноводных отложений и солоноватых вод, состоящих из песчаников, сланцеватых глин с прослоями бурого угля, и залегающих в основании меловой системы в Англии, Бельгии, Германии и др. местах, названная именем региона Вельд.

См. также 
 Велд